Un trophée est une récompense.
 Un trophée est un monument ou un motif ornemental formé d'un amoncellement d'armes et d'armures.
 Les Trophées est un recueil de poèmes parnassien de José-Maria de Heredia publié en 1893
 Dans le domaine de la corrida, le trophée est la récompense que peut recevoir le matador à la fin de chaque combat,
 Trophée était une revue de l'éditeur de Petit format Aventures & Voyages qui a eu 87 numéros de  à .
 Trophée, un parfum de Lancôme (1982)